Cento může znamenat:

 Cento – italská obec v provincii Ferrara v oblasti Emilia-Romagna,
 Cento (báseň) – báseň vytvořená z veršů nebo jejich částí, které byly převzaté od jiných autorů a uspořádané do nové formy nebo pořadí,
 CENTO – vojensko-politický blok Velké Británie, Iráku, Íránu, Turecka a Pákistánu.